Sea Gate, Seagate, (Сигейт):
 Сигейт (Бруклин) (Sea Gate)
 Seagate Technology
 Seagate Barracuda